

Amerikai Egyesült Államok
 Fresno, település Kalifornia államban, Fresno megyében
 Fresno, település Ohio államban, Coshocton megyében
 Fresno, település Texas államban, Fort Bend megyében

Kolumbia
 Fresno, település Tolima megyében

Mexikó
 Fresno, település Guerrero államban, Cutzamala de Pinzón községben

Spanyolország
 Fresno, parókia Asztúria autonóm közösségben, Gijón községben
 Fresno, parókia Asztúria autonóm közösségben, Ibias községben
 Fresno, parókia Asztúria autonóm közösségben, Ribadasella községben
 Fresno, parókia Asztúria autonóm közösségben, Siero községben
 Fresno, parókia Asztúria autonóm közösségben, Tineo községben
 Fresno, település Kantábria autonóm közösségben, Rasines községben